Татьяна Черкасова:
 Черкасова, Татьяна Григорьевна (род. 1948) — советский и российский химик.
 Черкасова, Татьяна Николаевна (род. 1959) — советская волейболистка.